Het Wereldkampioenschap voetbal onder 20 vrouwen - 2012 was de 6e editie zijn van het FIFA Wereldkampioenschap voetbal onder 20 vrouwen. Oorspronkelijk zou het toernooi worden gehouden in Oezbekistan, maar wegens logistieke en technische problemen werd tijdens het FIFA-congres op 16 en 17 december 2011 besloten dat de organisatie werd ingetrokken. Japan werd officieel gekozen als gastland op 8 februari 2012

Aan dit toernooi deden 16 teams mee van de zes confederaties.

Geplaatste Teams

Stadions
In maart maakte de voetbalbond van Japan bekend aan de FIFA welke stadions er worden gebruikt..

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Doelpuntenmakers 
7 doelpunten
  Kim Un-Hwa

6 doelpunten
  Lena Lotzen
  Yoko Tanaka

5 doelpunten
  Kim Su-Gyong

4 doelpunten
  Yun Hyon-Hi
  Maya Hayes
  Francisca Ordega
  Jeoun Eun-ha

3 doelpunten
  Adriana Leon
  Sofia Huerta
  Hanae Shibata
  Melanie Leupolz
  Desire Oparanozie

2 doelpunten
  Rosie White
  Ada Hegerberg
  Caroline Hansen
  Andrine Hegerberg
  Olivia Jiménez
  Hikaru Naomoto
  Asuka Nishikawa
  Luisa Wensing
  Kealia Ohai

1 doelpunt
  Kumi Yokoyama
  Ayaka Michigami
  Evie Millynn
  Eseosa Aigbogun
  Elena Linari
  Amanda
  Giovanna Oliveira
  Ngozi Okobi
  Osarenoma Igbinovia
  Emilie Haavi
  Ina Skaug
  Shelina Zadorsky
  Jaclyn Sawicki
  Catherine Charron-Delage
  Jenna Richardson
  Christine Exeter
  Anja Hegenauer
  Lina Magull
  Dzsenifer Marozsán
  Natalia Gómez-Junco
  Yamile Franco
  Lee Geum-Min
  Shen Lili
  Zhao Xindi
  Yael Oviedo
  Vanessa DiBernardo
  Chioma Ubogagu
  Morgan Brian

Eigen doelpunten
  Linda Addai (voor Verenigde Staten)
  Lin Yuping (voor Duitsland)
  Ayu Nakada (voor Nieuw-Zeeland)

Externe link 
 FIFA officiële Website

Wereldkampioenschap voetbal meisjes
Voetbal in 2012
Voetbal in Japan
Voetbal